Анатолий Николаевич Демитков (27 мая (по другим данным — 24 августа) 1926 года — 15 августа 2005 года) — советский спортсмен (гребля на байдарке), серебряный призёр Олимпийских игр 1956 года (байдарка-двойка, 1000 метров), чемпион Европы 1957 года (двойка, 10 километров), бронзовый призёр чемпионата Европы 1957 года (двойка, 1000 метров), бронзовый призёр чемпионата мира 1958 года (двойка и четверка, 1000 метров), семикратный (по другим данным — восьмикратный) чемпион СССР. Заслуженный мастер спорта СССР (1956).

Биография 
Родился 27 мая (по другим данным — 24 августа) 1926 года. Добровольцем ушёл на фронт из Пудожа, служил матросом, мотористом на Северном флоте. Инвалид Великой Отечественной войны второй группы.

Похоронен на Северном кладбище.

Спортивная карьера 
Выступал за ДСО «Спартак» (Ленинград). Тренеры — Н. Н. Смирнов, Г. М. Краснопевцев.

За время карьеры выиграл:
 Серебряный призёр Олимпийских игр 1956 года в гребле на байдарке-двойке с Михаилом Каалесте на дистанции 1 000 м
 чемпион Европы 1957 года (двойка, 10 километров).
 бронзовый призёр чемпионата Европы 1957 года (двойка, 1000 метров)
 двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 1958 года (двойка и четверка, 1000 метров)
 семикратный (по другим данным — восьмикратный) чемпион СССР (1952, 1954—1956, 1958, 1960).
 двукратный призёр чемпионатов СССР (1957, 1959).

Тренер
В 1963—1986 годы работал тренером ДСО «Спартак». Подготовил 28 мастеров спорта, 3 мастеров спорта международного класса.

Награды 
Награждён орденами «Отечественной войны II степени», «Знак Почёта» (за достижения в спорте), медалями «За оборону Заполярья», «За победу над Германией».

Примечания

Литература 
 Знаменитые люди Санкт-Петербурга [текст]: Биографический словарь / В. Д. Доценко, Г. М. Гетманец, В. М. Йолтуховский. — СПб.: «Аврора-Дизайн», 2005 — Т. 1. — С. 110—111.
 Ветераны карельского спорта — фронтовики. — Петрозаводск, 2017.

Ссылки 
 Олимпийцы Карелии. АНАТОЛИЙ ДЕМИТКОВ.
 КНИГА ПАМЯТИ И СЛАВЫ профсоюзного спорта Ленинграда. ДЕМИТКОВ Анатолий Николаевич. стр. 46

Гребцы на байдарках и каноэ СССР
Гребцы на байдарках и каноэ по алфавиту
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1956 года
Чемпионы Европы по гребле на байдарках и каноэ
Моряки Великой Отечественной войны
Награждённые медалью «За оборону Ленинграда»
Тренеры СССР по гребле на байдарках и каноэ
Спортсмены Карелии
Похороненные на Северном кладбище (Санкт-Петербург)